El príncipe Adolfo, duque de Cambridge (nacido como Adolf Federick; Londres; 24 de febrero de 1774 - Londres; 8 de julio de 1850), fue un príncipe del Reino Unido desde su nacimiento, cómo el décimo de los quince hijos de los reyes Jorge III del Reino Unido y de su esposa, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, hasta su muerte, en 1850. Fue duque de Cambridge entre 1768 y 1850. Por nacimiento era miembro de la familia real británica y de la Casa Real de Hannover.

Biografía 
Como sus demás hermanos y hermanas, fue educado por tutores hasta que fue enviado a la Universidad de Göttingen en 1786, junto a sus hermanos mayores, los duques de Cumberland y de Sussex. En 1791, él y su hermano Ernesto partieron a Hannover para recibir entrenamiento militar bajo la supervisión del mariscal de campo Von Freytag. Sucesivamente alcanza los rangos de coronel (1794), teniente general (1798) y mariscal de campo (1813). 

Su padre Jorge III lo había nombrado caballero de la Orden de la Jarretera el 6 de junio de 1786, y duque de Cambridge, conde de Tipperary y barón Culloden el 17 de noviembre de 1801. Más tarde el rey lo admitió en el Consejo Privado y le confirió el rango de caballero gran cruz de la Orden del Baño, caballero gran cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge, y la gran cruz de la Real Orden Güélfica (GCH). 

El duque además sirvió como coronel en jefe del Regimiento de Guardias de a Pie (Guardia de Invierno desde 1855) desde septiembre de 1805 y como coronel en jefe de la 60.º Regimiento de a Pie (el propio regimiento de rifles del duque de York) desde enero de 1824.

El duque de Cambridge permaneció soltero hasta 1818, cuando, tras la muerte de la princesa Carlota Augusta, única hija legítima del Príncipe-Regente (luego rey Jorge IV), la sucesión del trono quedaba incierta. Fue entonces cuando tanto él como los hermanos que se quedaban solteros, los duques de Clarence (luego rey Guillermo IV) y de Kent, contrajeron matrimonio rápidamente, con el propósito de engendrar el tan ansiado heredero del trono. Otros dos hermanos, los duques de Cumberland y de Sussex, ya estaban casados; lamentablemente, hasta ese momento, el duque de Cumberland había tenido 2 hijas nacidas muertas, mientras que los hijos del duque de Sussex estaban eliminados de la sucesión pues el matrimonio de sus padres era nulo según el Acta de Matrimonios Reales de 1772, por haberse realizado sin el consentimiento del rey.

Adolfo se casó por poderes en Kassel, Hesse, el 7 de mayo de 1818, con la princesa Augusta de Hesse-Kassel. El matrimonio formal, con ambas partes presentes, se celebra en el palacio de Buckingham, Londres, el 1 de junio de ese mismo año. De este enlace nacieron 3 hijos:

Jorge Guillermo Federico Carlos (n. Cambridge House, Hannover, 26.3.1819 - m. Gloucester House, 17.3.1904), duque de Cambridge al suceder a su padre.

 Augusta Carolina Carlota Isabel María Sofía Luisa (n. Schloss Montbrillant, Hannover, 19.7.1822 - m. Neustrelitz, 4.12.1916), casada con Federico Guillermo, Gran Duque de Mecklenburgo-Strelitz.

 María Adelaida Guillermina Isabel (n. Hannover, 22.11.1833 - m. White Lodge, Richmond Park, Surrey, 27.10.1897), casada con Franz de Württemberg, duque de Teck.

El duque de Cambridge fue virrey (regente) del reino de Hannover de 1816 hasta 1837, en nombre de sus hermanos mayores, los reyes Jorge IV y Guillermo IV. Cuando su sobrina, la reina Victoria, asciende al trono del Reino Unido en 1837, la unión de 123 años entre Hannover y el Reino Unido terminó. El duque de Cumberland accede al trono de Hannover como Ernesto Augusto I, por lo que Adolfo retorna a Inglaterra.

Murió en Cambridge House, en Piccadilly, Londres, el 8 de julio de 1850, a los 76 años de edad, siendo sepultado en Kew. Posteriormente sus restos son trasladados a la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Príncipes de Reino Unido de la casa de Hannover
Grandes maestres de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Personas de la época georgiana
Personas de la época victoriana
Cambridge, Adolfo
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Mariscales de campo de Reino Unido
Nacidos en Londres